Saint-Sauveur kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Sauveur, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Sauveur, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sauveur, Finistère, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 Saint-Sauveur, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sauveur, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Sauveur, Hautes-Alpes, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Sauveur, Haute-Saône, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Sauveur, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sauveur, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-Sauveur, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Sauveur, Somme, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Sauveur-Camprieu, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Sauveur-d'Aunis, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sauveur-de-Carrouges, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Sauveur-de-Cruzières, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sauveur-de-Ginestoux, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Sauveur-d'Émalleville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Sauveur-de-Meilhan, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sauveur-de-Montagut, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sauveur-de-Pierrepont, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Sauveur-de-Puynormand, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sauveur-des-Landes, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Sauveur-en-Diois, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sauveur-en-Puisaye, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Sauveur-en-Rue, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sauveur-Gouvernet, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sauveur-Lalande, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Sauveur-la-Pommeraye, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Sauveur-la-Sagne, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Sauveur-Lendelin, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Sauveur-lès-Bray, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Sauveur-le-Vicomte, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Sauveur-Marville, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Sauveur-sur-École, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Sauveur-sur-Tinée, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Se även
 Saint-Sauveur, Aix-en-Provence – en katedral i Aix-en-Provence

Guernsey 

 Saint Saviour (parish i Guernsey),

Kanada 

 Saint-Sauveur (ort), 
 Saint-Sauveur (kommun), Québec, Laurentides, 

Robotskapade Kanadaförgreningar